Земљиште са кућом и окућницом
 Насеље, најчешће напуштено/ненасељено

Насеља 
 Селиште (Жагубица), насеље у општини Жагубица, Србија
 Селиште (Трстеник), насеље у општини Трстеник, Србија
 Селиште (Куршумлија), насеље у општини Куршумлија, Србија
 Селиште (Прокупље), насеље у општини Прокупље, Србија
 Селиште (Гњилане) насеље у општини Гњилане, Србија
 Селиште (Србац), насеље у општини Србац, Република Српска, БиХ
 Селиште (Шековићи), насеље у општини Србац, Република Српска, БиХ
 Селиште (Тузи), насеље у општини Тузи, Република Црна Гора
 Селиште (Фојница), насеље у општини Фојница, Федерација БиХ
 Селиште (Јајце), насеље у општини Јајце, Федерација БиХ
 Селиште (Мостар), насеље у општини Мостар, Федерација БиХ
 Селиште (Жепче), насеље у општини Жепче, Федерација БиХ
 Селиште (Кутина) (до 1991. Српско Селиште), насеље у општини Кутина, Мославина, Република Хрватска
 Маљевачко Селиште, насеље у општини Цетинград, Кордун, Република Хрватска
 Лађевачко Селиште, насеље у граду Слуњу, Кордун, Република Хрватска
 Раковичко Селиште, насеље у општини Раковица, Кордун, Република Хрватска
 Горње Селиште, насеље у граду Глини, Банија, Република Хрватска
 Доње Селиште, насеље у граду Глини, Банија, Република Хрватска
 Ново Селиште, насеље у општини Петриња, Банија, Република Хрватска
 Селиште Костајничко, насеље у општини Костајница, Банија, Република Хрватска
 Јанково Селиште, насеље у општини Генералски Стол, раније општина Руга Реса

Остало 
 Језеро Селиште, акумулација изграђена на Гочу за водоснабдевање Врњачке Бање, Република Србија
 Селиште (Бањица), археолошки локалитет, Република Србија
 Селиште (Долац), археолошки локалитет
 Селиште (Врница), археолошки локалитет
 Селиште, поток на Грушкој гори

Види још 
 Селишта